Прунаті ( )— італійське прізвище.

 Санто Прунаті (1652–1728) — другорядний італійський художник доби бароко, працював в Венеції і Вероні. Його вчитель — Йоган Карл Лот.
 Мікеланджело Прунаті — син Санто Прунаті, художник.

Італійські прізвища